Eredivisie (mannenhandbal) 2012/13
 Eredivisie (vrouwenhandbal) 2012/13